Перелік видів ссавців, зафіксованих на архіпелазі Соломонових островів. Географічна зона, охоплена цією статтею, стосується архіпелагу Соломонових островів, який включає острів Бугенвіль, провінцію Папуа Нової Гвінеї, а також групу островів, що складають державу Соломонових Островів. У межах цієї області є шістдесят три види ссавців, чотири з яких знаходяться у критичному стані, один — під загрозою зникнення, а п'ятнадцять — вразливих.

Три види, що були поширені на Соломонових островах, вважаються вимерлими.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Сирени

Гризуни

Рукокрилі

Кускусоподібні

Китоподібні

Список літератури 

   
 
 

Соломонові
ссавці